UnFaced – polski zespół thrash/nu metalowy założony 7 grudnia 2012 roku w Bogatyni przez Tristana Kłycho i Daniela Gosk.

Nazwa 

Tristan Kłycho i Daniel Gosk byli zafascynowani stylem scenicznym zespołów takich jak Slipknot czy Mudvayne. Zakładając kapelę, chcieli stworzyć obraz zamaskowanych muzyków w Polsce. Pomysłów na nazwę było kilka, takich jak: Dead Boys czy Shadow Mask, ale muzycy stwierdzili, że owe nazwy są zbyt sztampowe i postanowili stworzyć "własne słowo", które po dosłownym przetłumaczeniu na język polski jest błędne. Tak powstała nazwa UnFaced, której domyślne znaczenie brzmi "Bez Twarzy". Członkowie zespołu postanowili bezpośrednio przetłumaczyć nazwę co dało "Nielicowane". Kapela jest tak nazywana przez swoich bliskich przyjaciół znających genezę nazwy.

Historia

Wczesne początki 
Zespół został założony 7 grudnia 2012 roku w Bogatyni przez Tristana Kłycho, który zajął się gitarą rytmiczną i Daniela Goska, który zajął się gitarą basową. Kapela powstała na potrzebę przeglądu talentów, który był organizowany w szkole, do której uczęszczali muzycy. 21 marca 2013 roku UnFaced w dwuosobowym składzie zagrało na owym przeglądzie utwór zespołu Black Sabbath pod tytułem "Iron Man". Po udanym występie jednomyślnie stwierdzili, że chcą kontynuować swoją przygodę z muzyką. Z początku UnFaced miało być cover bandem. Muzycy na mało profesjonalnym sprzęcie nagrywali covery m.in. KSU "1944 (w okopie)", czy też utworu "Sweet Dreams" w wykonaniu Marylina Mansona. Po niezbyt udanych nagraniach, Daniel napisał swoje pierwsze riffy, Tristan urozmaicił je i wspólnie stworzyli kilka całych utworów. Z czasem muzycy postanowili zwiększyć skład zespołu i tak do załogi dołączył Michał Stefaniak, który z początku przejął rolę basisty, a Daniel zmienił instrument na gitarę prowadzącą. W okresie burzliwej młodości i braku pomysłu na rozwój kapeli, dochodziło do wielu zmian w składzie oraz instrumentach na których grali obecni członkowie. Daniel ostatecznie powrócił do gitary basowej. Doszło do jednego poważnego starcia werbalnego między ojcami założycielami, co przyniosło w skutkach odejście Daniela z zespołu. Na jego miejsce przyszedł Karol Mazurkiewicz (obecnie The Rolling Thunder). Michał Stefaniak został pierwszym perkusistą w zespole. Następnie do UnFaced na gitarę prowadzącą dołączył Sebastian Andrzejewski. Zespół pierwszy raz miał pełny skład, w którym zaczął rozwijać wcześniejsze pomysły Tristana i Daniela oraz tworzyć nowe piosenki. Niestety, z powodów osobistych Karol Mazurkiewicz musiał opuścić zespół. W tym samym czasie Tristan pogodził się z Danielem, co przyczyniło się do powrotu pierwszego basisty.

Vult Vivere 
Po dosyć długim, burzliwym okresie, UnFaced zaczęło pracę nad swoją pierwszą płytą Vult Vivere. Muzycy po skomponowaniu wszystkich utworów wzięli się za nagrywanie. Niestety, z powodu braku możliwości nagrania perkusji przez Michała, wszystkie podkłady wykonał Albert Bystrykowski. 27 maja 2016 roku UnFaced wydało drogą cyfrową cały album. Przez okres tworzenia płyty, UnFaced zagrało na wielu koncertach lokalnych, akcjach charytatywnych, apelach szkolnych. Największym sukcesem scenicznym zespołu, było zagranie na Festiwalu Działań Muzycznych w Bogatyni. Po wydaniu albumu, z zespołu odszedł Michał Stefaniak, a jego miejsce przejął twórca perkusji na "Vult Vivere" - Albert Bystrykowski. W tym składzie kapela zagrała jeden koncert, który miał być ostatnim w ich przygodzie muzycznej, ponieważ Tristana i Sebastiana czekał wyjazd na studia. Chłopaki postanowili jednak nie zamykać zespołu, a jedynie zawiesić jego działalność. Sebastian odszedł z zespołu na rzecz wyjazdu do Poznania. Po roku Tristan wrócił z Wrocławia i postanowił wznowić działalność razem z Albertem Bystrykowskim i Danielem Goskiem. Nawiązując współpracę z tłocznią płyt w Kluczborku, wydali 100 fizycznych egzemplarzy płyty "Vult Vivere".

Rozwój 
Następnie zaczęli pracować nad nowym materiałem na drugi album. Niestety zespół nie miał miejsca do organizowania prób. Po licznych rozmowach z lokalnymi urzędnikami, a także burmistrzem, otrzymali pomieszczenie do organizowania prób. Tristan i Albert zainwestowali w zagospodarowanie salki, kupując pianki wygłuszające, wykładziny itp. Kapeli został jeszcze jeden problem - brak gitarzysty prowadzącego. W trakcie poszukiwania odpowiedniego muzyka, Tristan natknął się w końcu na Macieja Małka, który dopiero stawiał swoje pierwsze kroki w grze na gitarze, ale swoją ambicją i charyzmą kupił frontmana zespołu, dzięki czemu trafił do niego na stałe. UnFaced w końcu po wielu latach, mogło normalnie pracować nad materiałem. W kwietniu 2020 roku światło dzienne ujrzał Remaster "Vult Vivere" w dwóch wersjach językowych. Zespół wydał również minialbum "Thank You Very Much For Buying This Great Album!".

Nielicowani 
W sierpniu 2020 roku UnFaced rozstało się z Albertem Bystrykowskim, a w zespole rolę perkusisty przejął Mateusz Buczek. Dzięki tej decyzji, powstał planowany już dużo wcześniej album z coverami. Pierwotnie miało być 12 utworów na albumie, następnie zmieniono tą liczbę na 8, a po zmianie w zespole powrócono do pierwszego pomysłu. Album z początku miał nazywać się "Śledź w Garażu" nawiązując tu mocno do polskiej kultury, ale ostatecznie nazwę zmieniono na "Nielicowani" czyli "polską nazwę" kapeli. Wszystkie 12 zagranicznych coverów zostało wykonane w języku polskim. Kapela przerobiła utwory zespołów takich jak: Motörhead, Metallica, Sepultura, Pantera, Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers, AC/DC, Rammstein, Korn, Slipknot, Megadeth i The Immortals. Na rok 2021 UnFaced zaplanowało klipy/parodie do wszystkich utworów z tej płyty.

Muzycy

Oś czasu

Dyskografia

Albumy

Minialbumy

Przypisy 

Polskie zespoły metalowe
Polskie zespoły thrashmetalowe